Хрящевский — фамилия и топоним в России.

Фамилия 
 Хрящевский, Александр —  гражданин Советского Союза, командир советской подводной лодки "Б-445" советский офицер, поэт.

Топоним 
 Хрящевский — хутор в Константиновском районе Ростовской области. 
 Хрящёвский — бывший сельсовет Ставропольского района Самарской области.